Velles, commune française de l'Indre
 Velles, commune française de la Haute-Marne

Homonymie de toponyme